Grozești se poate referi la:

 Localități din România
 Grozești - localitate din județul Iași, reședința comunei cu același nume
 Grozești - localitate din județul Mehedinți, reședința comunei cu același nume
 Localități din Republica Moldova
 Grozești - comună din raionul Nisporeni

Vezi și 
 Groza (nume)
 Grozăvești (dezambiguizare)

Toponime românești